Příjmení Chvojka, přechýleně Chvojková, nese více různých osobností:

 Bohumil Chvojka (1886–1962) – český architekt
 Čeněk Chvojka (1850–1914) – český archeolog
 Erik Chvojka – kanadský tenista
 Jan Chvojka (rozcestník) – více osob
 Jiří Chvojka (* 1954) – český fotbalista, záložník

Externí odkazy 
 

Česká příjmení